Красновичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красновичи — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Красновичи — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Красновичи — село в Унечском районе Брянской области.